Theodore Wilkinson ist der Name folgender Personen: